Порембович () — польське прізвище.

 Едвард Порембович (1862—1937) — польський прозаїк, поет, перекладач, літературний критик, історик романської словесності.
 Стефан Порембович (1904—1984) — польський архітектор.

Польські прізвища